Velocity (achtbaan), in Verenigd Koninkrijk
 De Velocity, een nooit gebouwde lagevloertram van Nederlands fabricaat.
 Aanslaggevoeligheid
Velo-city, een reeks internationale conferenties m.b.t. het fietsen